Goleš est un toponyme qui peut désigner :
 Goleš, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Goleš, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bosilegrad, district de Pčinja.